Srnetica est un toponyme qui peut désigner :
 la Srnetica, une montagne située à l'ouest de la Bosnie-Herzégovine ;
 Srnetica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Istočni Drvar et dans la République serbe de Bosnie.